Yao (Tsjaad), een plaats in Tsjaad
 Yao (Osaka), een stad in de  prefectuur Osaka, Japan.
 Yao (Disney), een personage in de Disney-tekenfilm Mulan uit 1998
 Yao (achternaam), de transliteratie van de  Chinese achternamen 姚, 銚, en 么
 Yao (rivier), rivier in Thailand

Volken en talen 
 waYao, een volk uit zuidelijk Afrika
 Yao (taal), hun taal
 Yao (Aziatisch volk), een volk van de Volksrepubliek China en Zuidoost-Azië
 Yao (Amerikaans volk), een (voormalig) inheems volk in Suriname, Trinidad en Frans-Guyana
 Yao (Amerikaanse taal), een voormalige taal in Trinidad en Frans-Guyana

Personen met de naam Yao
 Keizer Yao, een mythische Chinese heerser
 Yao Wenyuan, een lid van de Bende van Vier
 Yao Ming, een professionele basketballer
 Andrew Chi-Chih Yao, een  computerwetenschapper
 Francis Yao, een levertransplantatie-expert 
 Kazuki Yao, een seiyū